The Romantic Age peut désigner :

Théâtre 
 The Romantic Age, une pièce de théâtre d'Alan Alexander Milne, avec Margalo Gillmore, Leslie Howard, créée en 1922 à Broadway  ;

Cinéma 
The Romantic Age est le titre de plusieurs films :
 The Romantic Age, un film muet américain réalisé par Robert Florey, sorti en 1927 ;
 The Romantic Age, un film britannique réalisé par Edmond T. Gréville, sorti en 1949 ;